L'expression mafia juive peut désigner :
 la Yiddish Connection, aux États-Unis ;
 la mafia israélienne ;
 la Zwi Migdal, une organisation active dans la première moitié du  principalement en Argentine.

Ne pas confondre avec :
 la piraterie juive, aux  et début du .